Die Scottish Women’s Premier League 2008/09 war die 7. Austragung der höchsten schottischen Frauenfußballliga SWPL. Diese wird von der Scottish Football Association organisiert.

Teilnehmer und Modus 
Die letztplatzierte Mannschaft der Vorsaison Vale of Clyde schied aus, die Damenmannschaft der Queens Park Rangers zog sich zurück. Dafür nahmen diesmal die Damen von Dundee United und Boroughmuir Thistle teil. So wurde der Wettbewerb wieder mit elf Mannschaften ausgetragen.

In dieser Saison fand zum letzten Mal eine Saison über den Jahreswechsel statt. Die nächste Saison war eine Kurzsaison, auf die die Umstellung auf eine Saison von Frühjahr bis Herbst desselben Jahres folgte.
Die Mannschaften spielten vom 10. August 2008 bis zum 31. Mai 2009 in einer Einfachrunde Jeder gegen Jeden um die Platzierung. Der Letztplatzierte stieg ab.

Der schottische Meister im Frauenfußball war für die UEFA Women’s Champions League 2009/10 qualifiziert.

Hauptrundentabelle 

Quelle: Soccerway

Siehe auch 
 Scottish Women’s Premier League Cup

Weblinks 
 Homepage der Liga auf der Webseite des Schottischen Fußballverbandes (nur aktuelle Saison dargestellt)
 Tabelle der SWPL 208/09 auf Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF)

Einzelnachweise 

200809
Fußballsaison 2008/09